Kruszyn (gromada w powiecie bydgoskim)
 Kruszyn (gromada w powiecie monieckim)